Алекса́ндр Фёдорович Макове́ев (1913—1991) — советский строитель, бригадир комплексной бригады каменщиков треста «Мурманрыбстрой» в Мурманской области, Герой Социалистического Труда (1958).

Биография 
Родился а в деревне Елинская Пежемской волости Вельского уезда Вологодской губернии (ныне Пежемского муниципального образования Вельский район Архангельской области). В конце 1920-х годов ступил в ВЛКСМ

В 1930 году в поисках работы переехал в Мурманск, где стал работать на стройке подсобником у каменщиков-сезонников. Под началом опытного мастера кирпичной кладки Александра Цирина быстро освоил азы профессии, через два года начал работать самостоятельно и принялся вникать в тонкости дела. Набравшись опыта, начал по-новому организовывать работу, ставить рекорды в укладке кирпича, сокращении общих сроков строительства не в ущерб качеству возводимых зданий. За смену укладывал около 5 тысяч кирпичей. В 1935 году его бригада особенно отличилась при возведении на Северной улице школы № 19 (ныне школа № 12).

Участник Великой Отечественной войны. С сентября 1941 года служил сапёром в 325-м стрелковом полку 14-й стрелковой дивизии 14-й армии Карельского фронта. Занимался оборудованием переднего края обороны минно-взрывными заграждениями, строительством на Мурманском направлении долговременных огневых точек. Награждён медалью «За отвагу» (1944). С января 1945 года — в 329-м гвардейском полку 101-й гвардейской стрелковой Печенгской дивизии 19-й и 2-й ударной армий 2-го Белорусского фронта. Освобождал Западную Белоруссию, Польшу, участвовал в Восточно-Померанской операции, за отличие в которой (постройку в боевых условиях моста через реку Штольпе) награждён орденом Красной Звезды. Окончил войну в звании гвардии ефрейтора.

Демобилизовавшись из армии, вернулся в строительный трест «Мурманрыбстрой». Активно участвовал в восстановительных работах: поднимал стены разрушенных домов на центральной городской магистрали, заделывал рухнувшие углы здания Дома культуры. 8 октября 1946 года на строительстве на проспекте Ленина Дома Советов (где сегодня располагается Мурманская областная дума) уложил за смену 7600 кирпичей, выполнив дневную норму на 750 % и установив рекорд Заполярья. Его же бригада смонтировала первое в Мурманске крупноблочное здание на выходе улицы Самойловой к площади Пяти Углов. В 1951 году стал членом ВКП(б). С первых послевоенных лет стал умелым наставником молодых строителей. Так, на строительстве самого большого в Мурманске дома в 1957 году ему было поручено возглавить бригаду, в которой большинство составляли юноши, не имевшие профессии. Бригадир справился с поставленной задачей как по строительству здания, так и по обучению и воспитанию молодёжи.

За ударный труд на послевоенном восстановлении города и строительстве нового жилья и объектов соцкультбыта для рыбаков Мурманска был представлен к высшей награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1958 года за выдающиеся успехи, достигнутые в строительстве, Александру Фёдоровичу Маковееву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1962 году перешёл на работу во вновь созданный современный домостроительный комбинат бригадиром монтажников.

В 1964 году А. Ф. Маковеев подсчитал, что за 30 лет построил в Мурманске со своей бригадой более 200 зданий.

Выйдя на пенсию, жил в Севастополе (Крым). Умер 13 июня 1991 года на 79-м году жизни. Похоронен на Аллее Героев кладбища «Кальфа» в Севастополе.

Награды 
 золотая медаль «Серп и Молот» (9 августа 1958 года)
 орден Ленина (9 августа 1958 года)
 орден Отечественной войны II степени (11 марта 1985 года)
 орден Красной Звезды (30 апреля 1945 года)
 медаль «За отвагу» (30 сентября 1944 года)
 медали СССР

Примечания

Ссылки 

 Белоусов В. С.  Золотые звёзды Заполярья. — Мурманск: Север, 2008. — 176 с. — (Кольский Север. Электронная библиотека)

Члены КПСС
Похороненные на кладбище «Кальфа»
Персоналии:Мурманск
Сапёры Великой Отечественной войны